Ein Sockel ist

 in der Technik allgemein eine Halterung oder Fassung (Technik)
 in der Bautechnik ein Block mit einer Öffnung zur Aufstellung eines Bauteils (Mast, Schaft etc.), siehe Sockel (Architektur)
 in der Bautechnik das unterste Segment einer Säule oder eines ähnlich gegliederten Bauelements; auf den Sockel folgt die Basis (Architektur)
 in der Kunst das Podest, auf dem eine Statue, Skulptur oder eine andere Plastik steht, siehe Postament

 in der Architektur das unterste Geschoss, wenn es über Geländeoberkante liegt, das Sockelgeschoss
 in der Geologie der Festlandsockel
 eine Halterung für Prozessoren, siehe Prozessorsockel
 eine Halterung in Leuchten für Lampen, siehe Lampensockel

Siehe auch:
 Ölsockel